Округ Колмен () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Колмен.

История 
Округ Колмен был сформирован в 1858 году из частей округов Браун и Тревис. Он был назван в честь Роберта Коулмана (), участника битвы при Сан-Хасинто и исполнителя техасской декларации о независимости.

География 
По данным бюро переписи населения США площадь округа Колмен составляет 3319 км², из которых 3264 км² — суша, а 55 км² — водная поверхность (1,66 %).

Примечания

Ссылки 

Округа Техаса